Кра́сная Поля́на — посёлок в Большеберезниковском районе Мордовии в составе Паракинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 20 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра села Большие Березники.

История 
Основан в 1931 году переселенцами из села Старое Шайгово. В 1931 году в поселке был отмечен 61 двор

Население 

Постоянное население составляло 6 человек (мордва-эрзя 83 %) в 2002 году, 3 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Большеберезниковского района